Minzu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Minzu (socken i Kina), Inre Mongoliet, 
 Minzu Zhen, socken, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar